Oksa steht für:

 Oksa (Powiat Jędrzejowski), Dorf und Sitz einer Landgemeinde in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Polen

Oksa ist der Familienname folgender Personen:

 Mika Oksa (* 1976), finnischer Eishockeytorwart